ТХФ — многозначная аббревиатура:
 ТХФ — трихлорфенол
 ТХФ — трихлорфон
 ТХФ — Туркменский Хельсинкский фонд

См. также 
  — аббревиатура латиницей